Patten kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Patten (Kättilstads socken, Östergötland, 644370-150577), sjö i Kinda kommun, 
Patten (Kättilstads socken, Östergötland, 644620-150777), sjö i Kinda kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn